Джоджуа — грузинская фамилия:

 Известные носители
 Джоджуа, Давид (род. 1989) — грузинский шахматист.
 Джоджуа, Валентина Николаевна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Джоджуа, Лаврентий Ерастович (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Джоджуа, Лиана (род. 1995) — грузинский боец смешанных единоборств, выступавшая под эгидой UFC.
 Джоджуа, Михаил Элевтинович (1925—2018) — советский футболист.
 Джоджуа, Тамаз Ильич (в монашестве Серафим; род. 1961) — епископ Грузинской православной церковью, митрополит Боржомский и Бакурианский.
 Джоджуа, Шота Эвтимович (Еквтимович, Элефтинович, Элевтинович) (1922 — ?) — советский футболист, композитор.
 Джоджуа, Этери Елизбаровна (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.